Польща — країна у Європі.

Історія 
 Польща — сучасна держава.
 Королівство П'ястів (1025—1385)
 Королівство Ягеллонів (1385—1569)
 Річ Посполита (1569—1795)
 Поділи Речі Посполитої
 Королівство Галичини (1772—1918)
 Варшавське герцогство (1807—1813)
 Королівство Польське (1815–1915)
 Краківська республіка (1815—1846)
 Велике герцогство Познанське (1815—1848)
 Велике Князівство Краківське (1846—1918)
 Польська Республіка (1918—1939)
 Генеральна губернія (1939—1945)
 Польська підпільна держава (1939—1945)
 Польська Народна Республіка (1944—1989)